Aulus Cluenci Habit el vell (Aulus Cluentius Habitus senior), nadiu de Larinum, va morir el 88 aC.
 Aulus Cluenci Habit el jove (Aulus Cluentius Habitus junior), fill de l'anterior.